Eurén ist der Familienname folgender Personen:

Erik Eurén (1859–1942), schwedischer Politiker
Johan Eurén (* 1985), schwedischer Ringer